Bayerlein ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard H. Bayerlein (* 1949), deutscher Historiker und Romanist

 Julius Bayerlein (1838–1899), deutscher Unternehmer und Politiker, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Manfred Bayerlein (* 1959), deutscher Ingenieur und Industriemanager 
 Peter Bayerlein (* 1944), deutscher Archäologe und Historiker

Siehe auch:
 F. C. Bayerlein, ehemaliges Textilunternehmen in Bayreuth
 Baierlein
 Beierlein
 Beyerlein
 Beyerlin